Седрак Авакович Тараян (; 13 мая 1862, Шемахы, Бакинская губерния, Российская империя — 25 ноября 1916, Тифлис) — армянский , , , ,  и . Доктор философии.

Биография 
Окончил немецкую миссионерскую школу в своем родном городе, затем переехал в Германию, где поступил в Лейпцигский университет. Получив степень доктора философии, поселился в Тифлисе, где работал в изданиях «Молот», «Мшак», «Тараз», «Агпюр» и других периодических изданиях.

Драматургическую деятельность начал в конце XIX века.

Автор пьес — «Скрытые искры», «Наместник Христа», «Сократ», «Заря», «Азраил», которые шли на армянской сцене. Перевёл на армянский язык произведения Г. Брандеса, Б. Бьёрнсона и др.

В своих публицистических статьях утверждал демократические принципы. Автор книги о Шиллере («Поэт-идеалист»).

В 1906—1914 гг. редактировал еженедельник «Друг».

Примечания

Литература 
 Театральная энциклопедия. Том 5 / Глав. ред. П. А. Марков — М.: Советская энциклопедия, 1967

Доктора философии
Выпускники Лейпцигского университета